Cedar Springs Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Springs Mountain (Colorado)	
 Cedar Springs Mountain (Oregon)